WBOB (600 kHz) é uma estação de rádio AM comercial em Jacksonville, Flórida. A estação exibe um formato de rádio falado e é propriedade da Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation. Os dias da semana começam com um programa local de notícias e informações, seguido por programação principalmente sindicalizada, incluindo programas de Mark Levin, Mike Gallagher, Dennis Prager, Jay Sekulow e Red Eye Radio. A maioria das horas começa com Townhall News. Algumas horas são pagas com programação intermediada. A estação se autodenomina "Talkradio AM 600 e FM 101.1 WBOB".

Durante o dia, a WBOB é alimentada a 50.000 watts, a potência máxima permitida para estações AM comerciais pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). Mas à noite, para proteger outras estações no AM 600, reduz a potência para 9.700 watts. Uma antena direcional, localizada na Lenox Avenue em Jacksonville, é usada o tempo todo. Os ouvintes em Jacksonville e comunidades adjacentes também podem ouvir a WBOB na estação tradutora FM W266CX em 101,1 em Fruit Cove, Flórida.

Referências 

Estações de rádio da Flórida
Estações de rádio fundadas em 1933
Fundações nos Estados Unidos em 1933
Ex-subsidiárias da The Walt Disney Company